Il Qala'at Marqab è una delle fortezze crociate in Siria meglio conservate, insieme al Krak dei Cavalieri e alla Cittadella del Saladino, 

Situato sulla vetta di un antico vulcano, a pochi chilometri dalla cittadina di Baniyas, in posizione tale da dominare la strada che da Tartus conduceva a Laodicea.
Per un lungo periodo ha costituito il baluardo crociato nella zona, per contrastare le scorribande degli assassini, che avevano le loro basi in Masyaf e in altri castelli circostanti.

Storia 
Appartenente alla famiglia al Muhriz, nel 1118 fu ceduta ai crociati, che iniziarono lavori di ampliamento e di ristrutturazione; alla fine ne fecero un baluardo inespugnabile ed un presidio strategicamente fondamentale per i possedimenti crociati lungo il litorale siriano.

Sfruttando i contrasti tra i cristiani di Antiochia e di Tripoli 1133-1140, i musulmani riuscirono a conquistare la fortezza ma solo per alcuni mesi. Dopo la riconquista crociata, Riccardo II di Masoler eseguì ampi lavori di ampliamento e di rafforzamento della fortezza, fino ad intaccare profondamente il proprio patrimonio. Fu per tale ragione che il figlio fu costretto a cedere la fortezza agli Ospitalieri nel 1186.

L'ordine cavalleresco terminò i lavori progettati da Rinaldo poco prima della celebre battaglia di Hattin; così che Saladino non tentò di porre l'assedio alla fortezza durante la sua marcia di riconquista delle città e dei castelli della Siria. 
 
Nel 1271 la caduta del Krak dei Cavalieri segnò anche la fine di Qala'at Marqab; il sultano Baybars tentò per due volte la conquista, successivamente il sultano Qalawun vi pose l'assedio con più di 100.000 uomini ed alla fine riuscì a conquistarlo. I pochi superstiti furono lasciati liberi e raggiunsero Tartus.

Voci correlate
 Chateau Pelerin
 Fortezza di Belvoir

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Castelli della Siria
Castelli crociati